Malacocottus är ett släkte av fiskar. Malacocottus ingår i familjen paddulkar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Paddulkar
Malacocottus